Die Davidoff Swiss Indoors Basel 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 2. bis 8. November 2009 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Valencia die Valencia Open gespielt, die genau wie das Swiss Indoors Basel zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten. Der Austragungsort des Turniers war die St. Jakobshalle, die knapp hinter der Basler Stadtgrenze in Münchenstein liegt.

Nachdem Roger Federer in den letzten drei Jahren das Turnier jeweils gewinnen konnte, musste er sich diesmal im Final Novak Đoković mit 4:6, 6:4, 2:6 geschlagen geben, der das Turnier zum ersten Mal gewann und seinen 15. Titel insgesamt einheimste. Im Doppel traten Mahesh Bhupathi und Mark Knowles nicht mehr zur Titelverteidigung an. Im diesjährigen Final setzten sich die topgesetzten Daniel Nestor und Nenad Zimonjić in zwei Sätzen mit 6:2, 6:3 gegen die Brüder Bob und Mike Bryan durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1'225'000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1'755'000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 31. Oktober und 1. November 2009 in der St. Jakobshalle statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikationen überstanden und standen somit im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 24 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Münchenstein